Tap (kraan), een bepaald type kraan om bier, wijn of frisdrank uit een vat te halen
 Bier tappen, een glas vullen met bier
 Tap (kanon), as waarmee het kanon op het onderstel (affuit) rust
 Tap (demon), een demon
 Tap (film), een Amerikaanse film uit 1989
 Tap (muziekinstrument), onderdeel van een blaasinstrument
 Telefoontap, het afluisteren van (telefoon)gesprekken
 Draadtap, gereedschap om schroefdraad te snijden
 Lagertap, een deel van bijvoorbeeld een as welke in een lager draait
 Franse tap of zwarte tap, de zeepier Arenicola defodiens

Geografie 
 Táp, een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Győr-Moson-Sopron

TAP 
Het acroniem TAP kan verwijzen naar:
 TAP Portugal, de nationale luchtvaartmaatschappij van Portugal
 Trans Adriatic Pipeline, een gaspijplijn over de bodem van de Adriatische Zee
 Trans-Afghanistan-pijpleiding, gasleiding van Kaspische Zee, via Afghanistan, naar de Indische Oceaan
 TAP-regeling, regeling voor tijdelijke arbeidsplaatsen

Personen 
 Gerard Tap (1900-1980), Nederlands voetballer
 Wim Tap (1903-1979), Nederlands voetballer
 Wim Tap (1938), Nederlands beeldhouwer en schilder